Personen
 Charles Burrell, Brits ondernemer
 Henry Burrell (1873-1945), Australisch bioloog
 Kenny Burrell (1931), Amerikaans gitarist en componist
 Leroy Burrell (1967), Amerikaans atleet
 Paul Burrell (1958), Brits butler
 Ty Burrell (1967), Amerikaans acteur

 Overig
 Burrell Collection, kunstverzameling
 Lower Burrell, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania